Daniel Sáez – motociclista spagnolo
 Daniel Sáez – calciatore cubano